Lohner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lohner (1809–1854), Schweizer Politiker und Richter
 Alexander Lohner (* 1962), deutscher Philosoph und Schriftsteller

 Carl Friedrich Ludwig Lohner (1786–1863), Schweizer Historiker und Politiker
 Chris Lohner (* 1943), österreichische Schauspielerin und Moderatorin
 Danny Lohner (* 1970), US-amerikanischer Musiker
 Edgar Lohner (1919–1975), deutscher Literaturhistoriker
 Emil Lohner (1865–1959), Schweizer Politiker (FDP)
 Emil Schmid-Lohner (um 1874–1943), Schweizer Lehrer, Archivar, Heimatforscher und Feuilletonist
 Ernst Lohner (1893–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Spiritaner und Märtyrer
 Erwin Lohner (* 1962), deutscher Verwaltungsbeamter
 Heinrich Lohner (1786–1855), deutsch-österreichischer Industrieller
 Helmuth Lohner (1933–2015), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Henning Lohner (* 1961), deutscher Komponist
 Jakob Lohner (1821–1892), österreichischer Wagenbauunternehmer
 Josef Lohner (?–1937), deutscher Motorradrennfahrer
 Ludwig Lohner (1858–1925), österreichischer Wagenbauunternehmer und Flugzeughersteller
 Otto Lohner (1938–2007), deutsch-venezolanischer Benediktinerabt
 Peter Lohner (* 1962), deutscher Filmproduzent
 Reny Lohner (1905–1981), österreichische Malerin
 Therese Lohner (* 1967), österreichische Schauspielerin
 Tobias Lohner (1619–1680), deutscher Jesuit und Philosoph
 Tom Lohner (* 1982), österreichischer Grafikdesigner und Künstler

Lohner ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Lohner (Meckenbeuren), Ortsteil von Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Lohner (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohner (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohner (Neuötting), Ortsteil von Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohner am Wald, Ortsteil von Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Berge:
 Lohner (Berg) im Berner Oberland, Schweiz

Lohner ist der Name folgender Unternehmen:
 Lohner-Werke, österreichischer Waggon- und Mopedhersteller

Siehe auch:
 Löhner